Magasin kan avse:

 Vapenmagasin – en behållare som innehåller ammunition
 Kameramagasin – ljustät behållare för fotografisk film
 Magasin – en periodisk skrift, se tidskrift
 Livsstilsmagasin – en tidskrift med allmän inriktning på hobby, livsstil och underhållning
 Lagerbyggnad – en byggnad avsedd för förvaring av handelsvaror
 Sockenmagasin – en byggnad avsedd för spannmål

Som innehåller ordet magasin
 Mediemagasinet – ett granskande dokumentärprogram i SVT
 Trafikmagasinet (TV-program) – ett svenskt motor- och trafikprogram i SVT
 Magasin du Nord – en dansk varuhuskedja